Wuillaume est un patronyme français présent en Lorraine et dans la région Nord-Pas-de-Calais, notamment dans les départements de la Meuse et dans le Nord.

Étymologie 
Wuillaume est un dérivé du prénom , comme , , , , ,  et , autres patronymes fréquents dans l'Est de la France.

Personnalités 
 Louis Willaume (1874-1949), peintre, graveur et illustrateur français ;
 Jean Willaume (1930-2007), dirigeant français de football ;
 Richard Demén-Willaume (1986-), joueur professionnel de hockey sur glace.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patronyme lorrain
Patronyme vosgien